Nie mów nikomu – powieść Harlana Cobena
 Nie mów nikomu – powieść Davida Rosenfelta
 Nie mów nikomu – francuski film z 2006 roku, ekranizacja powieści Corbena

Zobacz też 
 Tylko nie mów nikomu – polski film dokumentalny